Jeppe Hansen kan henvise til flere personer:

 Jeppe Hansen (født 1989) – dansk fodboldspiller
 Jeppe Hansen (fodboldspiller, født 1996) (født 1996) – dansk fodboldspiller